Rorà (in francese Roure) – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime
Rorà – comune italiano nella città metropolitana di Torino